Mylo désigne :

Mylo, un DJ écossais ;
Mylo, un village situé dans le Dakota du Nord, aux États-Unis ;
Mylo, un appareil conçu par Sony.